Hanhisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hanhisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,53, long 24,53), 
 Hanhisaari (ö i Mellersta Finland, Jyväskylä), 
 Hanhisaari (ö i Norra Österbotten), Uleåborg, 
 Hanhisaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Hanhisaari (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Hanhisaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Hanhisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Hanhisaari (ö i Södra Savolax), Pieksämäki, 
 Hanhisaari (ö i Lappland, Rovaniemi), 
 Hanhisaari (ö i Kajanaland), Kehys-Kainuu, 
 Hanhisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Hanhisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Hanhisaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Hanhisaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,47, long 23,24), 

Robotskapade Finlandförgreningar